Alfred Dannenberg ist der Name folgender Personen:

* Alfred Dannenberg (Gewerkschafter) (1906–1999), deutscher Gewerkschafter
 Alfred Dannenberg (Politiker) (* 1976), deutscher Politiker (AfD)